Анатолий Тимофе́ев:
 Тимофеев, Анатолий Александрович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Тимофеев, Анатолий Борисович (род. 1946) — советский футболист; российский тренер.
 Тимофеев, Анатолий Георгиевич (род. 1941) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Тимофеев, Анатолий Григорьевич (1956—2016) — советский хоккеист и российский тренер.
 Тимофеев, Анатолий Константинович (1887—1985) — российский лётчик.
 Тимофеев, Анатолий Сергеевич (род. 1927) — советский лётчик, заслуженный лётчик-испытатель СССР. Примечания